El término Antenna puede referirse a:

 Antenna, álbum de ZZ Top.
 Antenna, canción de Sonic Youth.
 Antenna, banda musical.